Axel Gyllenkrok kan syfta på ett stort antal personer av ätten Gyllenkrook, bland vilka märks följande personer:

* Axel Gyllenkrok (1664–1730), svensk friherre, militär och landshövding
 Axel Gyllenkrok (1859–1930), svensk friherre och sjömilitär
 Axel Gyllenkrok (1888–1946), svensk friherre och militär
 Axel Gyllenkrok (1910–2002), svensk teolog